Planjak je ime več otočkov v Jadranu:

 Planjak, otoček vzhodno od Korčule
 Planjak, otoček pri Mljetu